Sergej Petrenko (kanovaarder) (1956), Sovjet-Oekraïens kanovaarder
 Sergej Petrenko (ijshockeyer) (1968), Sovjet-Oekraïens ijshockeyer